Круковский () — польская фамилия.

Известные носители 

 Круковский, Анатолий Станиславович (1922—2019) — советский военачальник, генерал-майор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Круковский, Влодзимир (1887—1941) — польский учёный, инженер-электрик, профессор Львовской Политехники.
 Круковский, Михаил Антонович (1856 или 1865 — 1936) — русский писатель, переводчик, фотограф, географ и этнограф.
 Круковский, Стефан (1890—1982) — один из наиболее знаменитых польских археологов XX века, исследователь каменного века.
 Круковский, Феликс Антонович (1804—1852) — генерал-майор, бывший наказной атаман Кавказского линейного войска, герой Кавказской войны.
Круковский, Юрий Михайлович (1901—1938) — советский прозаик, поэт, драматург и очеркист.

Круковская 
 Круковская, София Карловна (урождённая София-Амалия-Тереза Карловна Буре; 1861—1943) — русская педагог, библиотекарь, писательница, переводчица.
 Круковская, София Михайловна (1896—1984) — советский и узбекский историк-искусствовед.
 Круковская, Юлия Иосифовна (по мужу Бубновская; 1850—1913) — русская революционерка, народница.